
Molekulska formula -{C17H27NO2}- se može odnositi na:

 RDS-127
 Padimat O
 Venlafaksin
 ICI-118,551